Miejscowości w USA:
 Shady Grove – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cherokee
 Shady Grove – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie McIntosh
 Shady Grove – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
Gminy w USA:
 Shady Grove (ang. Shady Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Shady Grove (ang. Shady Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Shady Grove (ang. Shady Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie